Il termine 'geotermoelettrica può riferirsi a:

 La centrale geotermica
 L'energia geotermica